Oliver Twist steht für:

 Oliver Twist, einen Roman von Charles Dickens
 Oliver Twist (1922), einen Film von Frank Lloyd
 Oliver Twist (1933), einen Film von William Cowen
 Oliver Twist (1948), einen Film von David Lean
 Oliver Twist (2005), einen Film von Roman Polański
 Oliver Twist (2007), einen Film von Coky Giedroyc
 Oliver Twist, ein früherer Name von Nils Holgersson (Schiff, 1967), Fährschiff der TT-Linie